Klostermann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Klostermann (1900–1945), deutscher Politiker (NSDAP)
 August Klostermann (1837–1915), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Eckard Klostermann (1870–1958), deutscher Buchhändler und Verleger
 Erich Klostermann (1870–1963), deutscher Theologe
 Ferdinand Klostermann (1907–1982), österreichischer Theologe
 Heinrich Klostermann  (1868–nach 1930), deutscher Ingenieur und Industriemanager
 Heinz-Gerd Klostermann (1943–2021), deutscher Fußballspieler
 Helena Klostermann (1918–2003), deutsche Schauspielerin, Autorin und Verlegerin
 Helene Klostermann (1858–1935), deutsche Pädagogin und Sozialarbeiterin
 Henning Klostermann (* 1938), deutscher Geograph und Politiker (SPD)
 Hermann Klostermann (1839–??), deutscher Wilderer
 Josef Klostermann (Rankl Sepp; 1819–1888), böhmischer Holzhauer und Bauer, siehe Horská Kvilda #Söhne und Töchter der Gemeinde
 Josef Klostermann (1950–2018), deutscher Geologe
 Julius Klostermann (1826–1900), deutscher Kaufmann und Generalkonsul
 Karel Klostermann (1848–1923), österreichisch-tschechischer Schriftsteller
 Lisa Klostermann (* 1999), deutsche Fußballspielerin
 Lukas Klostermann (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Marius Klostermann (* 1983), deutscher American-Football-Spieler

 Robert Adolf Klostermann (1907–1983), deutscher Byzantinist
 Rudolf Klostermann (1828–1886), deutscher Jurist
 Therese Klostermann (1913–1944), österreichische Widerstandskämpferin
 Vittorio Klostermann (1901–1977), deutscher Verleger
 Vittorio Eckard Klostermann (* 1950), deutscher Verleger
 Wilhelm Klostermann (1898–nach 1947), deutscher Politiker (NSDAP)
 Zora Klostermann (* 1987), deutsche Schauspielerin

Klostermann steht für:
 Verlag Vittorio Klostermann, deutscher Wissenschaftsverlag

Siehe auch:
 Chuck Klosterman (* 1972), US-amerikanischer Autor und Journalist
 Hendrik Kloosterman (1900–1968), niederländischer Mathematiker